Анатолий Геннадьевич Мотовилов (1 июня 1946, Сталинск (ныне Новокузнецк), Кемеровская область, СССР — 21 декабря 1990) — советский хоккеист, нападающий, мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
Анатолий Мотовилов — воспитанник детско-юношеской спортивной школы команды «Металлург» (Новокузнецк), за которую он начал играть в 1961 году. За время выступлений за команду «Металлург» (1961—1965) Анатолий Мотовилов забросил 23 шайбы.

В 1965—1978 годах Анатолий Мотовилов выступал за команду «Динамо» (Москва), забросив 176 шайб в 471 матче чемпионата СССР. За это время в составе своей команды он четыре раза становился серебряным призёром и шесть раз — бронзовым призёром чемпионата СССР, четыре раза — в 1966, 1967, 1968 и 1971 годах — был включён в список лучших хоккеистов сезона. Его партнёрами по тройке нападения в разные годы были Валентин Чистов, Валентин Григорьев, Виктор Шилов, Александр Сакеев, Александр Мальцев, Юрий Чичурин, Юрий Репс и Игорь Самочёрнов.

В составе сборной СССР Анатолий Мотовилов в 1965—1972 годах сыграл в шестнадцати матчах и забросил четыре шайбы. В частности, он принимал участие в турнире на призы газеты «Известия» 1971 года, проведя две игры, а также в турне сборной СССР по Канаде в январе 1969 года (шесть игр). Также провёл 33 игры за вторую сборную СССР и забросил 13 шайб.

По совокупности выступлений за клубы Москвы и Новокузнецка Анатолий Мотовилов входил в сотню самых результативных игроков чемпионата страны — «Клуб 100 бомбардиров».

В 1986—1990 годах Анатолий Мотовилов работал старшим тренером хоккейной команды «Металлург» (Новокузнецк).

Погиб в автокатастрофе 21 декабря 1990 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище (участок №50).

Достижения 
 Победитель турнира на призы газеты «Известия» (в составе сборной СССР) — 1971.
 Серебряный призёр чемпионата СССР — 1971, 1972, 1977, 1978.
 Бронзовый призёр чемпионата СССР — 1966, 1967, 1968, 1969, 1974, 1976.
 Обладатель Кубка СССР — 1972, 1976.
 Финалист Кубка СССР — 1966, 1969, 1970, 1974.
 Чемпион II зимней Спартакиады народов СССР (1966).
 Обладатель Кубка Торонто — 1971, 1972.
 Обладатель Кубка Ахерна — 1975, 1976.

Примечания

Ссылки 
 Анатолий Геннадьевич Мотовилов, www.dynamo-history.ru
 Анатолий Мотовилов, www.chidlovski.net

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Мастера спорта СССР международного класса
Тренеры ХК «Металлург» Новокузнецк
Похороненные на Ваганьковском кладбище